La Stagione 2019-2020 è stata la 78ª edizione di LNA del campionato svizzero di hockey su ghiaccio.

Formula 
Le 12 squadre giocano 2 doppi turni di 22 partite. Inoltre c'è un turno supplementare di sei partire che si disputa contro altre 3 squadre scelte in base alla posizione geografica. Con questa formula ogni squadra disputa 50 partite di stagione regolare.

Alla fine della stagione regolare le prime 8 classificate si scontreranno nei playoff, i quali prevedono quarti di finale, semifinali e finale. Tutti i turni si disputano al meglio delle 7 partite. La vincitrice si laurea campione svizzera.

Le prime 4 classificate della Regular Season più la vincitrice dei playoff sono qualificate per la Champions Hockey League 2020-2021. Qualora la vincitrice dei playoff fosse già qualificata tramite la Regular Season anche la quinta classificata si qualificherebbe per la Champions League.

Orari di gioco 

Per la stagione 2019-2020, la Lega Nazionale A ha scelto di disputare le partite nei seguenti orari:
 lunedì-sabato: inizio 19:45
 domenica: inizio 15:45
Le partite dei playoff e dei playout sono previste alle 19:45 o 20:15 a dipendenza della diretta televisiva.

Partecipanti

Regular Season

Classifica

Statistiche

LEGENDA:
G= Goal, A= Assist, Pt=Punti

Playoff, Playout e spareggio LNA/LNB 
I Playoff, i Playout e lo spareggio LNA/LNB non hanno avuto luogo a causa della situazione particolare in Svizzera legata al Coronavirus. I club di comune accordo hanno rinunciato al prosieguo del campionato.

Note

Collegamenti esterni 
 

2019-2020
Hockey su ghiaccio nel 2019
Hockey su ghiaccio nel 2020